Harald Wretman kan syfta på:

* Harald Wretman (1863–1907), svensk boktryckare
 Harald Wretman (1883–1940), svensk författare